Hololepida är ett släkte av ringmaskar. Hololepida ingår i familjen Polynoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Hololepida